Магоме́дов — фамилия от личного имени Магоме́д, которая в свою очередь происходит от искаженного транскрибирования личного имени пророка Мухаммеда. Одна из самых распространенных исламских фамилий.

А 
 Магомедов, Абасгаджи Мухтарович (род. 1998) — российский борец вольного стиля.
 
 Магомедов, Абдулмалик Закаригаевич (1960—2010) — майор милиции, Герой России.
 Магомедов, Абдурахим Омарович (1943—2018) — исламский проповедник и писатель, переводчик, теолог.
 
 Магомедов, Абусупьян (род. 1990) — немецкий боец смешанных единоборств.
 
 Магомедов, Алигаджи Магомедалиевич (род. 1982) — российский боксёр.
 Магомедов, Амет-Хан Гарунович (род. 1973) — российский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Магомедов, Ариф Рамазанович (род. 1992) — российский профессиональный боксёр.
 Магомедов, Арслан (род. 1980) — российский тайбоксер и кикбоксер.

Б 
 Магомедов, Бадрутдин Магомедович (1943—2017) — кумыкский поэт, переводчик, редактор.
 Магомедов, Бекбулат Шахбанович (род. 1990) — российский боец смешанного стиля.
 Магомедов, Борис Викторович (род. 1949) — украинский учёный-археолог.
 Магомедов, Бутта Гаджиевич (род. 1997) — российский футболист.

Г 
 Магомедов, Гаджибахмуд Магомедович (1923—2011) — советский и российский художник декоративно-прикладного искусства, гравёр и резчик.
 Магомедов, Гамид Гусейнович (род. 1955) — советский борец вольного стиля.
 Магомедов, Гванзав Гаджияевич (род. 1994) — российский и азербайджанский футболист.

Д—З 
 Магомедов, Давуд Абдулаевич (1970—2005) — российский и азербайджанский борец вольного стиля.
 Магомедов, Дадав (1863—1926) — кумыкский поэт, исполнитель на агач-кумузе, мастер по металлу и дереву.
 Магомедов, Джамаладдин Гаджиевич (род. 1989) — азербайджанский борец вольного стиля.
 
 Магомедов, Дибиргаджи Гасанович (род. 1968) — российский сотрудник органов внутренних дел, Герой России.
 Магомедов, Зайналабид Габлитдинович (род. 1989) — российский тайбоксер.
 Магомедов, Зиявудин Гаджиевич (род. 1968) — российский предприниматель и управленец.

И 
 Магомедов, Ибрагим Амиралиевич — российский боец , выступающий под эгидой ACA.
 
 
 Магомедов, Ислам Курбанович (род. 1991) — российский борец греко-римского стиля.
 Магомедов, Исрафил Летифович (1991—2022) — российский военнослужащий, капитан, Герой Российской Федерации.
 Магомедов, Исхан Магомедович — доктор биологических наук, профессор.
 Магомедов, Ишреф Сократович (род. 1980) — российский футболист.

К 
 Магомедов, Кадыр Кримханович (1972—2015) — украинский военный деятель.
 Магомедов, Камиль Магомедович (род. 1981) — российский дзюдоист.
 Магомедов, Кантемир Ахмедович (род. 1991) — российский борец греко-римского стиля.
 Магомедов, Курбан Гаджикурбанович (род. 1991) — российский самбист.
 Магомедов, Курбанали Магомедович (род. 1953) — советский и российский художник-ювелир, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).

М 
 Магомедов, Магад Гамидович (род. 1972) — советский и российский боец ушу.
 Магомедов, Магомед Даниялович — доктор экономических наук, профессор.
 Магомедов, Магарам Исрапилович (род. 1966) — российский шахматист.
 
 Магомедов, Магомедали Магомедович (1930—2022) — российский политический и государственный деятель.
 Магомедов, Магомедкамиль Магомедрасулович (род. 1987) — белорусский борец вольного стиля.
 Магомедов, Магомедсалам Магомедалиевич (род. 1964) — российский политический и государственный деятель.
 
 Магомедов, Меджид Мусенифович (1947—2019) — советский и российский спортсмен и тренер по вольной борьбе.
 Магомедов, Мурад Гаджиевич (1932—2003) — советский и российский археолог, педагог.

 Магомедов, Мурад (род. 1973) — российский и израильский футболист, тренер.
 Магомедов, Муртазали (1972—2009) — исламский ученый шафиитского мазхаба, преподаватель, доктор в области основ фикха.
 Магомедов, Муртуз Магомедкамилович (род. 1985) — российский самбист.
 
 Магомедов, Мусалчи Хирамагомедович (род. 1981) — российский боксёр.
 Магомедов, Муслим Мухумаевич (род. 1976) — российский борец греко-римского стиля.
 Магомедов, Мухамагази Ражабович (род. 1989) — российский борец вольного стиля.
 Магомедов, Мухтар Сулейманович (род. 1942) — советский самбист и борец вольного стиля.

Н—О 
 Магомедов, Наби Гусейнович (род. 1950) — советский и российский спортсмен и тренер по вольной борьбе.
 Магомедов, Николай Михайлович (1947—1998) — советский и российский психолог и педагог.
 Магомедов, Омаргаджи Абдулгаджиевич (род. 1990) — российский и белорусский борец вольного стиля.

Р 
 Магомедов, Рабадан Гаджиевич (род. 1957) — российский археолог, кандидат исторических наук.
 
 
 Магомедов, Рашид Магомедгаджиевич (род. 1984) — российский боец смешанного стиля.
 Магомедов, Руслан Гаджимагомедович (род. 1986) — российский боец смешанных единоборств.

С 
 Магомедов, Садам Рамазанович (род. 1992) — российский боксёр.
 Магомедов, Садык Магомедович (1932—2005) — советский и российский театральный актёр.
 Магомедов, Сейфулла Сеферович (род. 1983) — российский тхэквондист.
 Магомедов, Сиражудин Ахмедович (род. 1987) — российский дзюдоист.
 Магомедов, Станислав Юнусович (род. 1965) — российский политик, депутат Государственной думы РФ (1995—1999).

Т—У 
 Магомедов, Тагир Силахудинович (род. 1978) — российский армрестлер.
 
 Магомедов, Умалат Хайруллаевич (1979—2009) — лидер экстремистской группировки Джамаат «Шариат».

Х 
 Магомедов, Хабиб Сиражудинович (род. 1958) — заслуженный тренер России по дзюдо.
 Магомедов, Хаджимурад Сайгидмагомедович (род. 1974) — российский борец вольного стиля.
 Магомедов, Хайбула Халилулаевич (род. 1990) — российский дзюдоист.
 Магомедов, Хасрат Шамсулгудаевич (1949—2015) — советский и российский дагестанский борец и спортивный врач.
 Магомедов, Хизри Магомедович (1919—1994) — полный кавалер ордена Славы.

Ш—Э 
 
 Магомедов, Шамиль Магомедович (экономист) — доктор экономических наук, профессор.
 Магомедов, Шарапутдин Набиевич (род. 1960) — советский спортсмен, каратист.
 Магомедов, Эльдар Мусаевич (род. 1967) — советский боксёр.

Составные фамилии



См. также